Valdegovia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de Valdegovía, ort, Baskien, Araba / Álava, 
 Gaubea / Valdegovía, kommun, Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar